Haploskupina J může znamenat:

 Haploskupina J (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina J (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA